Трофей Рикардо Саморы () — футбольная награда, учреждённая испанской газетой MARCA в 1958 году. Награда присуждается голкиперу, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру. Она названа в честь легендарного испанского вратаря Рикардо Саморы. С 1987 года принято решение также вручать «Трофей Саморы» голкиперам Сегунды.

В год учреждения награды, голкипер, претендующий на неё, должен был сыграть в чемпионате Испании не менее 15 матчей в текущем сезоне. В 1964 году минимальный лимит матчей для вратарей, претендующих на приз, вырос до 22. В 1983 году — до 28, при этом в каждом из этих матчей голкипер должен был провести на поле не менее 60 минут.

Недавно был опубликован список голкиперов, которые могли бы выиграть этот приз до 1958 года. В годы, когда в испанском чемпионате участвовало 10 команд, минимальный лимит для вратарей составил 14 матчей. В сезонах с 12-ю командами — 17 матчей, с 14-ю командами — 20 матчей. В годы, когда в чемпионате участвовало 16 команд, лимит увеличили до 22 матчей, как это было в период с 1964 по 1983 годы.

Правила 

 Чтобы принять участие в борьбе за приз, голкипер должен провести не меньше 28 матчей в текущем сезоне. В каждом из этих матчей он должен находиться на поле минимум 60 минут.
 Победителем становится голкипер, у которого окажется наименьший коэффициент пропущенных мячей в среднем за игру (вплоть до сотых единиц балла). Этот показатель высчитывается путём деления всех пропущенных мячей в чемпионате на количество проведенных им матчей (в том числе матчей, в которых вратарь сыграл менее 60 минут).
 Награда может быть вручена сразу нескольким голкиперам с одинаковым коэффициентом. В этом случае каждый вратарь должен получить трофей.
 Каждую неделю MARCA публикует промежуточную таблицу. Как только один или более голкиперов отыграли минимальные 28 матчей, награду начинают разыгрывать между ними. Трофей присуждается вратарю, сыгравшему наибольшее количество игр и показавший при этом наименьший коэффициент пропущенных мячей.

Победители

Примера

Сегунда 

٭ Хосе Антонио Гальярдо награда была вручена посмертно.

Итого

См. также 
 Премия «Дон Балон»
 Трофей Пичичи
 Трофей Сарры
 Приз Ди Стефано
 Приз Мигеля Муньоса

Примечания 

Футбольные награды в Испании
Ла Лига